Kojukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kojukari, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Kojukari, Gustavs, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar